Лори може да се отнася за:
 Лори (провинция) в Армения
 лорита (птици)
 лорита (бозайници)
 Лори (език), говорен от Лурите.